Wągniki ist ein polnischer Ortsname:
 Wągniki (Górowo Iławeckie), Siedlung im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wangnick, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Wągniki (Korsze), Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wangnick, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Wągniki (Pasłęk), Dorf im Powiat Elbląski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Weinings, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen